Barrès est un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 

 Christiane Chauviré, née Barrès (1945- ), philosophe française ;
 Jean-Baptiste Barrès (1784-1846), militaire et auteur français ;
 Maurice Barrès (1862-1923), écrivain, homme politique et militant nationaliste français ;
 Philippe Barrès (1896-1975), journaliste et homme politique français, fils de Maurice Barrès ;
 Claude Barrès (1925-1959), ancien capitaine de l'armée française, fils de Philippe Barrès.

des Barrès
 Évrard des Barrès (ou Everard des Barres) est le troisième maître des Templiers, il a gouverné l'ordre de mars 1149 à 1152.

Pseudonyme 

 Barrès, nom de code de Pierre de Bénouville dans la résistance

Toponyme 

 Lacapelle-Barrès, commune française
 Communauté de communes Barrès-Coiron, structure intercommunale français située dans le département de l'Ardèche et la région Rhône-Alpes

Voir aussi 
 Barres

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme